Die Generali Open Kitzbühel 2015 waren ein Tennisturnier, welches vom 3. bis 8. August 2015 in Kitzbühel stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2015 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Washington, D.C. die Citi Open gespielt, die jedoch im Gegensatz zu den Generali Open, welche zur Kategorie ATP World Tour 250 gehören, zur höheren Kategorie ATP World Tour 500 gehören.

Der Titelverteidiger im Einzel David Goffin nahm nicht erneut am Turnier teil. Philipp Kohlschreiber gewann seinen ersten Titel des Jahres bzw. sechsten seiner Karriere, nachdem er bereits 2012 im Finale in Kitzbühel stand. Im Finale setzte er sich gegen Paul-Henri Mathieu mit 2:6, 6:2, 6:2 durch. Im Doppel waren Henri Kontinen und Jarkko Nieminen im Vorjahr erfolgreich. Nur Kontinen nahm mit Robin Haase erneut teil und erreichte das Finale. Dort unterlagen sie Nicolás Almagro und Carlos Berlocq mit 7:5, 3:6, [9:11].

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel erhielten jeweils ein Freilos in die zweite Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 439.405 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 494.310 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Generali Open Kitzbühel 2015 fand am 1. und 2. August 2015 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kam ein Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei den Generali Open Kitzbühel 2015 wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelwettbewerb gelten je Spieler.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 47 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 47 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 65 kB)

ATP World Tour 2015
2015